Ронис:
 Подводные лодки типа «Ро́нис» — серия из двух торпедных подводных лодок, построенных во Франции для ВМС Латвии

Персоналии:
 Ронис, Айвис — политический деятель Латвии, дипломат.
 Ронис, Индулис (в документах советского периода Индулис Эрнестович Ронис; 1943—2016) — советский и латвийский историк.